Меле́нтий  () — мужское русское личное имя, греческого происхождения; Мелентий это разговорная форма имени  — . В переводе с греческого «заботливый, хлопотливый». Производная фамилия от этого имени — .

Персоналии 
 Мелентий (Вуич) (1857—1921) — епископ Сербской православной церкви, епископ Тимокский.
 Мелентий (Вуяхевич-Высочинский) (1625—1697) — архимандрит Киево-Печерской лавры (1691—1697).

См. также

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена